

Итоговые таблицы

Группа А

Группа B

Плей-офф

Первый раунд 
 Доманьяно — Тре Фиори — 0:2
 Фаэтано — Ювенес/Догана — 2:0

Второй раунд 
 Доманьяно — Ювенес/Догана — 4:2
 Тре Фиори — Фаэтано — 0:0 (0:3 пен.)

Третий раунд 
 Тре Фиори — Доманьяно — 3:0
 Космос — Тре Пенне — 0:3 (д.в.)

Четвёртый раунд 
 Тре Фиори — Космос — 1:0
 Тре Пенне — Фаэтано — 1:0

Полуфинал 
 Тре Фиори — Фаэтано — 2:1

Финал 
 Тре Пенне — Тре Фиори — 1:2 (д.в.)

Ссылки 
 Официальный сайт Футбольного союза Сан-Марино
 Чемпионат Сан-Марино

2009/2010
2009 год в Сан-Марино
Сан-Марино
2010 год в Сан-Марино